Qajartoriarsuaq bezeichnet:
 Qajartoriarsuaq (See, Maniitsoq), See im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qajartoriarsuaq (See, Nuuk), See im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qajartoriarsuaq (See, Upernavik), See im Distrikt Upernavik, Grönland